

Aardrijkskundige namen
 Málaga (stad), een havenstad in Andalusië, Zuid-Spanje
 Málaga (provincie), een provincie in Zuid-Spanje, aan de Costa del Sol
 Taifa Málaga, een voormalig emiraat in Al-Andalus
 Málaga (Santander), een gemeente in Colombia
 Málaga (Mexico), een plaats in Mexico
 Malaga (Australië), een voormalige plaats en nu buitenwijk van Perth in Australië

Overige
 Luchthaven Màlaga, de internationale luchthaven Málaga-Costa de Sol van Málaga
 Málaga CF, een voetbalclub uit de stad Málaga
 Bisdom Málaga, het bisdom met de stad Málaga als hoofdplaats
 Een Spaans adelsfamilie
 Malaga (film), een Britse film
 SEAT Málaga, een type auto van het merk SEAT
 Málaga (wijn), een Spaanse wijn
 Málaga-ijs, een type schepijs